Meri se poate referi la:
Meri, Prahova
Meri, Teleorman